Hepp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hepp (* 1970), deutscher Kommunikations- und Medienwissenschaftler
 Anna Hepp (* 1977), deutsche Dokumentarfilmerin und Fotografin
 Camill Hepp (1880–1939), deutscher Jurist und Landtagsabgeordneter
 Eduard Hepp (1851–1917), deutscher Chemiker
 Ernst Hepp (1878–1968), deutscher Jurist und Botaniker
 Ernst A. Hepp (1906–1978), deutscher Diplomat und Journalist
 Eva-Maria Hepp, deutsche Verfassungsrichterin
 Franz Hepp (1878–1956), deutscher Versicherungsmanager
 Fred Hepp (1923–1998), deutscher Journalist
 Frieder Hepp (* 1957), deutscher Historiker, Museumspädagoge und Museumsdirektor
 Hardy Hepp (eigentlich Heinrich Hepp; * 1944), Schweizer Musiker und Künstler

 Karl Hepp (1889–1970), deutscher Politiker (DVP, CNBL, FDP, FVP, DP)
 Karl Dietrich Hepp (* 1936), deutscher Arzt
 Karl Ferdinand Theodor Hepp (1800–1851), deutscher Rechtswissenschaftler
 Klaus Hepp (* 1936), Schweizer Physiker
 Leo Hepp (Tiermediziner) (1871–1950), deutscher Veterinärmediziner
 Leo Hepp (1907–1987), deutscher General
 Marcel Hepp (1936–1970), deutscher Jurist und Parteifunktionär (CSU)
 Martin Hepp (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Noémi Hepp (1922–2007), französische Romanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Odfried Hepp (* 1958), deutscher Rechtsextremist
 Philipp Hepp (Johann Adam Philipp Hepp; 1797–1867), deutscher Arzt, Botaniker und Politiker, MdL Bayern
 Peter Hepp (* 1961), deutscher taubblinder Seelsorger und Autor
 Raimund Hepp, österreichischer Komponist für Filmmusik
 Richard Hepp (1872–1929), deutscher Landrat
 Robert Hepp (* 1938), deutscher Soziologe
 Wilhelm Hepp (1764–1832), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Hep-Hep-Krawalle (auch Hepp-Hepp-Unruhen), antisemitische Ausschreitungen (1819)
 HEP
 Hebb

en:Hepp